Sophienquelle steht für:
 Sophienquelle von Grünsberg, Bayern
 Sophienquelle (Peterstaler Mineralquellen), Baden-Württemberg
 Sophienquellen (Bad Salzuflen), Nordrhein-Westfalen